Михаи́л Беля́ев:
 Беляев, Михаил (род. 1992) — эстонский пловец в ластах.
 Беляев, Михаил Александрович (род. 1967) — старший летчик-испытатель АО «Российская самолётостроительная корпорация „МиГ“»; Герой Российской Федерации.
 Беляев, Михаил Алексеевич (1863—1918) — русский генерал, военный министр Российской империи.
 
 Беляев, Михаил Дмитриевич (1884—1955) — пушкинист.
 Беляев, Михаил Тимофеевич (1869—1951) — русский генерал.
 Беляев, Михаил Фёдорович (1880—1955) — pусский и советский психолог. Примечания